Чаченгсау:

 Чаченгсау — провинция в северо-восточной части Таиланда.
 Чаченгсау — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.